The Heat puede referirse a:

The Heat, película de 2013, dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sandra Bullock y Melissa McCarthy; 
The Heat, un álbum de Toni Braxton del año 2000; 
The Heat, un álbum de Jesse Malin del año 2004; 
The Heat, un álbum de Needtobreathe del año 2007; 
 Los Miami Heat, un equipo de baloncesto de la NBA; 
The Heat with Mark McEwan, una serie de televisión; o
Denis Ovens, apodado The Heat, un jugador de dardos inglés.